le royaume de Danemark, un pays souverain d’Europe du Nord, constitué du Danemark métropolitain, du Groenland et des Îles Féroé ;
 Danemark, une île de Norvège dans le comté de Hordaland.